Panduro kan syfta på:

 Leif Panduro (1923–1977, dansk författare
 Panduro Hobby – ett svenskt företag som säljer material för hobbyrelaterad verksamhet